Kunzler ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Kunzler (* 1947), deutscher Jazzbassist und Musikjournalist
 Michael Kunzler (1951–2014), deutscher katholischer Theologe

Kunzler ist der Name folgenden Unternehmens:
 Kunzler Fleischwaren, deutscher Fleischverarbeiter und Metzgereifilialist